Лощина:
 Лощина — низко расположенная долина.
 Лощина — роман Агаты Кристи 1946 года об Эркюле Пуаро

Лощина — название населённых пунктов:

Россия 
 Лощина — хутор в Россошанском районе Воронежской области.
 Лощина — село в Волгоградской области.
 Лощина — посёлок в Чердаклинском районе Ульяновской области.